«Советская молодёжь» — название ряда периодических изданий, выходивших в СССР и России.

 «Советская молодёжь» — молодёжная газета Латвийской ССР, основанная в 1945 году. До начала 1990-х — орган ЦК ЛКСМ Латвии. В 1991 году была переименована в «СМ-сегодня», затем в «СМ». В 1999 году прекратила существование.
 «Советская молодёжь» — молодёжная газета Иркутской области, основанная в 1924 году. Первое название — «Комсомолия», затем — «Восточно-сибирский комсомолец», с 1939 по настоящее время — «Советская молодёжь». До начала 1990-х — орган Иркутского областного комитета ВЛКСМ.
 «Советская молодёжь» — молодёжная газета Кабардино-Балкарской АССР, затем Кабардино-Балкарской республики, основанная в 1939 году. До начала 1990-х — орган Кабардино-Балкарского областного комитета ВЛКСМ.